Lopato ist der Familienname folgender Personen:

 David Lopato (* 1954), amerikanischer Musiker und Komponist
 Georgi Pawlowitsch Lopato (1924–2003), weißrussischer Computerpionier